Ива́н Его́рович Ракович (17 января 1863, Полтавская губерния — 1920, Одесса) — русский общественный и политический деятель, член Государственного Совета по выборам, председатель Каменец-Подольского Союза русских националистов.

Биография 

Православный. Из потомственных дворян Подольской губернии. Землевладелец той же губернии.

Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1881) и Николаевское кавалерийское училище (1883) по 1-му разряду, был выпущен корнетом в 34-й драгунский Стародубовский полк. Прослужил в полку до 1899 года, когда уволился в запас армейской кавалерии.

В 1897 году начал службу по выборам. Состоял Каменецким уездным (1897—1910) и Подольским губернским (1910—1917) предводителем дворянства, почетным мировым судьей Каменецкого округа (1899—1915). Был директором Подольского губернского попечительства о тюрьмах и почетным попечителем Каменец-Подольской учительской семинарии. В 1911 году был пожалован в камергеры, в 1912 — награждён чином действительного статского советника.

В 1911 году основал и возглавил Каменец-Подольский Союз русских националистов. Кроме того, был членом-учредителем Киевского клуба русских националистов, по образцу которого в 1913 создал Каменец-Подольский клуб русских националистов. Выступал с докладами на заседаниях ККРН, а в 1914—1915 годах был членом Совета клуба.

В 1913 году был избран в члены Государственного Совета от Подольского земского собрания, примкнул к группе правых. Участвовал в работе многих комиссий Совета.

В книге «Украинское движение» утверждается, что Ракович был расстрелян Одесской ЧК в 1920 году во время красного террора:

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1898)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1904)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1914)

 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Примечания

Источники 
 Список гражданским чинам первых четырех классов. — Пг., 1914. — С. 1825.
 Список гражданским чинам четвёртого класса на 1915 год. — Пг., 1915. — С. 1722.
 Левенсон, Марк Львович. Государственный совет. — Пг.: Тип. Петроградской тюрьмы, 1915. С. 90.

Ссылки 
 Биография на Хроносе.

Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Члены Киевского клуба русских националистов
Подольские губернские предводители дворянства
Члены Государственного совета Российской империи
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году